Blacktail Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blacktail Butte (Idaho County, Idaho, 1406 m)
 Blacktail Butte (Idaho County, Idaho, 2136 m)
 Blacktail Butte (Montana)
 Blacktail Butte (Washington)
 Blacktail Butte (Wyoming)